El Viver (Palma), barriada de Palma
 El Viver (Talarn), masia de Talarn
 El Viver (Fenolleda), vila de la Fenolleda
 El Viver (Argentona), casal noucentista d'Argentona